

Бензодиазепины с противосудорожным действием 

Ряд бензодиазепинов обладают сильным противосудорожным действием и используются для лечения эпилепсии.

К бензодиазепинам с противосудорожным действием относятся:

 Гидазепам (hydazepam)
 Диазепам (diazepam)
 Клобазам (clobazam)
 Клоназепам (clonazepam)
 Лоразепам (lorazepam)
 Мидазолам (midazolam)
Хлоразапат (clorazepate)

Бензодиазепины с анксиолитическим действием 
Бензодиазепины с анксиолитическим действием снимают чувство тревоги. Используются для краткосрочного лечения приступов беспокойства. К бензодиазепинам с анксиолитическим действием относятся:

Бензодиазепины со снотворным действием 

Используются для лечения различных видов бессонницы.

К основным бензодиазепинам со снотворным действием относятся:

 Бротизолам (brotizolam)
 Эстазолам (estazolam)
 Флунитразепам (flunitrazepam)
 Флуразепам (flurazepam)
 Лопразолам (loprazolam)
 Лорметразепам (lormetazepam)
 Мидазолам (midazolam)
 Ниметазепам (nimetazepam)
 Нитразепам (nitrazepam)
 Темазепам (temazepam)
Феназепам (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин)
 Триазолам (triazolam)

Списки:Медицина